Schoelen ist

 der deutsche Name des russischen Ortes Wetrowo (Kaliningrad, Bagrationowsk) im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad (Schölen, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen)

sowie der Familienname folgender Personen:
 Eugen Schoelen († 1974), deutscher Professor an der Pädagogischen Hochschule in Aachen
 Jill Schoelen (* 1963), US-amerikanische Schauspielerin